Дмитрий Алексеевич Вернер (Дима Вернер, род. 1959, ) — профессор астрофизики, составитель и редактор известного в русском сегменте сети сайта «Анекдоты из России».

Биография 
Дмитрий Вернер родился 20 июля 1959 года в Ленинграде в семье учёного Алексея Вернера и Нины Перепеч.

Окончил с отличием астрономическое отделение матмеха ЛГУ, отслужил рядовым в Советской Армии в ракетном дивизионе.

После армии работал в секторе теоретической астрофизики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР, там в 1987-м году стал кандидатом физико-математических наук. Тема диссертации «Статистика и динамика вращения двойных галактик».

В начале 1990 года перешёл работать в Институт космических исследований, а с конца 1990-го работает по контрактам в разных странах мира. Два года работал в ESO — Европейской южной обсерватории (Мюнхен, Германия), затем два года в  (Гронинген, Нидерланды). Затем переехал в США, был два года постдоком, а потом три года профессором в Кентуккийском университете, год был профессором-визитёром в  (Торонто).

С 2010 по 2012 года работал почтальоном в системе почты США, о чём оставил записки в «Живом журнале» под именем .

Анекдот.ру 
В ходе работы астрофизиком познакомился с доинтернетными компьютерными сетями (именно от института им. Иоффе ведёт происхождение «Академсеть»). В ноябре 1994 года основал сайт «Анекдоты из России», который стал первым русскоязычным сайтом, обновлявшимся ежедневно. Впоследствии ради поддержки сайта Вернер бросил научную карьеру в США, о чём рассказано в документальном телесериале 2019 года «Холивар. История Рунета».

О своей мотивации Вернер сообщает так: «Дело в том, что я каждый день читал анекдоты на Usenet и в Fido. И заметил, что они там очень часто повторялись. Это раздражало. Я страшно злился и думал: ну неужели не найдется человек, который бы ежедневно отбирал, просматривал анекдоты, не допуская повторов? И решил делать это сам». Первым опубликованным стал анекдот «про чукчу и про котят».

Проект Вернера быстро стал самым посещаемым сайтом Рунета (по рейтингу «Рамблера»): «ни в одной стране мира, ни на одном языке, никогда анекдоты не имели такого значения. Американцы мне говорили: „Что за уникальный русский характер? Почему посещаемость твоего anekdot.ru больше, чем у новостных сайтов, чем у поисковиков?“».

По принципиальным соображениям Вернер отказался от цензуры на своём сайте: «этот принцип мной свято охраняется. Публикуется все, что присылают. Мне тысячу раз говорили: „Да я никогда в жизни больше на твой сайт не зайду, после того как ты опубликовал там такую гадость!“ Можете возмущаться, но я все равно эту гадость опубликую». Вернер указывает, что эта политика первый раз нанесла ему удар после гибели принцессы Дианы в 1997 году, когда он публиковал анекдоты на эту тему, а общественность подвергла его массовому осуждению. Затем ещё большей обструкции он подвергся после событий 11 сентября 2001 года в США, о которых также публиковал анекдоты несмотря на всеобщий траур.

Вернер отмечает, что не сталкивался с проявлениями цензуры в РФ: «ни разу никто не сказал ни слова. Даже по поводу самых злых, самых глупых, самых неполиткорректных анекдотов против Путина или Медведева» … «можете смеяться, но я считаю, что наша власть в этом смысле достаточно мудрая и адекватная, чтобы понимать, что лучше знать, как люди шутят — пускай даже глупо и неадекватно, — чем это пытаться прикрыть».

По сайту «Анекдот.ру» было защищено несколько научных диссертаций.

Источники 

 Анекдот с бородой / Forbes
 Главный по анекдотам: история легендарного проекта Anekdot.ru/ biz360.ru
 Вернер: придумывать анекдоты — это редкий дар / РИА Новости

Ссылки 
 
 Dima Verner — домашняя страница на сайте университета Кентукки

Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Рунет
Кандидаты физико-математических наук